Boutros (, buTrus) est la forme arabe du prénom Pierre, dérivée du grec Πέτρος (Petros).

Patronyme 
 Boutros Boutros-Ghali (1922-2016), diplomate égyptien, secrétaire général de l'ONU de  à .
 Félix-Pierre Boutros (1806-1864), orientaliste et traducteur français.
 Fouad Boutros (1917-2016), homme politique et un juriste libanais.
 Julia Boutros (1968-), chanteuse libanaise.
 Nasrallah Boutros Sfeir (1920-2019), cardinal maronite libanais, patriarche de l'Église maronite de 1986 à 2011.
 Youssef Boutros Ghali (1952-), homme politique et économiste égyptien.

Prénom 
 Boutros al-Boustani (1819-1883), écrivain et intellectuel arabe. 
 Boutros Harb (1944-), homme politique libanais.
 Boutros Khawand (1940-), homme politique libanais.
 

Homonymie de patronyme